Джали́ль — многозначный термин.

Фамилия 
 Муса Джалиль — поэт.

Топоним 
 Джалиль — посёлок городского типа в Татарстане.

См. также 
 Джалилов